Hjörtur Hermannsson (1995) – calciatore islandese
 Martin Hermannsson (1994) – cestista islandese
 Steingrímur Hermannsson (1928-2010) – politico islandese

Pagine correlate 

Hermanson